Александровський Іван — український мовознавець і перекладач
 Александровський Іван Федорович — російський художник, фотограф, інженер і винахідник